Slovo milice není jednoznačné a jako takové může vyjadřovat :

 synonymum pro slovo domobrana 
 domobrana (dobrovolnická organizace) – dobrovolnické ozbrojené složky (ať už jako součást pravidelné armády nebo povstalecké jednotky)
 Lidové milice – polovojenské jednotky KSČ, jeden z nástrojů totalitní moci, nelegálně ozbrojené dělnické oddíly
 milice (policie) – označení pro policejní složky, např. v bývalém SSSR a dalších státech (obdoba Veřejné bezpečnosti)